Збандуто — прізвище, поширене серед приазовських греків.

Відомі носії:
 Збандуто Поліна Іванівна — філолог, літературознавець, педагог.
 Збандуто Степан Федорович — український радянський педагог, професор.

Див. також 
 Збандут

Грецькі прізвища